Az 1999-es US Open férfi versenyét az amerikai Andre Agassi nyerte a szintén amerikai Todd Martin ellen.

Kiemeltek 

 - </li>
  Andre Agassi (Bajnok)</li>
  Jevgenyij Kafelnyikov (Elődöntős)</li>
  Patrick Rafter (Első kör)</li>
  Gustavo Kuerten (Negyeddöntős)</li>
  Tim Henman (Első kör)</li>
  Todd Martin (Döntős)</li>
  Carlos Moyà (Második kör)</li>
  Greg Rusedski (Negyedik kör)</li>

  Marcelo Ríos (Negyedik kör)
 - 
  Richard Krajicek (Negyeddöntős)
  Àlex Corretja (Első kör)
  Tommy Haas (Negyedik kör)
  Nicolas Kiefer (Harmadik kör)
  Nicolás Lapentti (Második kör)
  Félix Mantilla (Első kör)

Főtábla 
 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = Feladta
 w/o = visszalépett

Döntők

Források 
 Eredmények az ATP honlapján
 

F1